PUG peut faire référence à :
 Presses universitaires de Grenoble, une des maisons d'édition universitaire françaises,
 Pôle universitaire guyanais, un campus situé à Cayenne,
 PUG, code IATA de l'aéroport de Port Augusta en Australie-Méridionale,
 Pontificia Università Gregoriana, une université romaine dirigée par les jésuites, et dépendant du Saint-Siège,
 Pug, un des héros de la saga Les Chroniques de Krondor de Raymond Elias Feist,
 Une race de chien appelée aussi Carlin,
 Post-Urgences gériatriques, un service post-urgences à l'hôpital.
 Winston Churchill était surnommé pug par sa femme.
 Pug, un outil de templatage qui permet de générer du code HTML en compilant via une fonction Javascript.